Кубок виклику Азії 2012 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 5-й розіграш Кубку виклику Азії, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 17 по 25 березня 2012 року у Індії.

Попередній етап

Група А 

Час початку матчів місцевий (UTC+5:30)

Група В 

Час початку матчів місцевий (UTC+5:30)

Плей-оф

Кваліфікація

Півфінали

Матч за 3 місце

Фінал

Найкращі бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Інформація на сайті ІІХФ  

Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
2012 у хокеї з шайбою